El término Calotmul puede hacer referencia a:

 Calotmul, un municipio de Yucatán, México;
 Calotmul, una población localizada en el municipio de Calotmul, Yucatán, México;
 Calotmul, una población localizada en el municipio de Peto, Yucatán, México;
 Calotmul, un yacimiento arqueológico en el municipio de Yaxkukul, Yucatán, México.